Join может относиться к:
 Join (SQL) — операция языка SQL и реляционных баз данных
 join (Unix) — команда операционной системы Unix
 Joins (библиотека) — API параллельных вычислений, разработанный Microsoft Research
 Joins.com — веб-сайт южнокорейской газеты JoongAng Ilbo
 Join Hands — второй студийный альбом британской рок-группы Siouxsie & the Banshees